Butner ist der Name folgender Orte:
 Butner (North Carolina) im Granville County 

Butner ist der Familienname folgender Personen:
 Cory Butner (* 1981), US-amerikanischer Bobsportler 

Siehe auch:
 Federal Correctional Complex, Butner, US-amerikanisches Gefängnis in Butner, North Carolina
 Bütner
 Budner